DGS har flere betydninger:

 Dansk Guitar Selskab, en forening, der arbejder for at udbrede og vedligeholde interessen for guitaren og guitarmusik
 Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, de danske gymnasieelevers interesseorganisation
 De Glade Sømænd, et sømandsorkester fra Karrebæksminde